Kyrillpfad steht für:

 Kyrillpfad Kastellaun
 Kyrillpfad Schanze